Ryschich (, engl. Transkription Ryzhikh) ist der Name von:

 Anastasija Reiberger (geb. Ryschich; * 1977), deutsche Stabhochspringerin russischer Herkunft
 Lisa Ryzih (* 1988), deutsche Stabhochspringerin russischer Herkunft, Schwester von Anastasija